Gropeni se poate referi la:
 Gropeni, Brăila
 Gropeni, Suceava
 Gropeni, Vâlcea